

Населені пункти та їхні частини

 Боґушин — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґушин — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Боґушин — село в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Боґушин — частина села Демболенка в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки